Lingelbach ist ein Ortsname: 

 Lingelbach (Alsfeld), Stadtteil von Alsfeld, Hessen

Lingelbach ist ein Familienname:
 Gabriele Lingelbach (* 1966), deutsche Historikerin
 Gerhard Lingelbach (* 1948), deutscher Rechtshistoriker
 Johann Lingelbach (1622–1674), deutscher Maler
 Karl Christoph Lingelbach (1930–2014), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Klaus Lingelbach (1955–2015), deutscher Biologe 

Siehe auch:
 Lingenbach